Paulista – municipio brasiliano della Paraíba.
 Paulista – municipio brasiliano del Pernambuco.
 Paulista Futebol Clube – squadra di calcio brasiliana
 Paulista – relativo allo stato di San Paolo, in Brasile.
 Gabriel Paulista – calciatore brasiliano